Austrorossia — род головоногих моллюсков из семейства сепиолиды (Sepiolidae). Длина тела от 2,7 до 9 см. Обитают в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубине от 131 до 775 м. Они безвредны для человека, коммерческого интереса не представляют, за исключением Austrorossia bipapillata, которая является объектом мелкого промысла

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 5 видов:
 Austrorossia antillensis (Voss, 1955)
 Austrorossia australis (Berry, 1918)
 Austrorossia bipapillata (Sasaki, 1920)
 Austrorossia enigmatica (Robson, 1924)
 Austrorossia mastigophora (Chun, 1915)

Примечания 

Сепиолиды
Роды моллюсков